Orgilinae — подсемейство стебельчатобрюхих перепончатокрылых семейства браконид.

Описание 
Задняя голень на вершине около шпор с несколькими шипами. Второй отросток радиальной жилки обычно более или менее прямой. Затылочный валик дорсально редуцирован. Заднее скульптированное вдавления щитка не выражено.

Экология 
Представители — эндопаразиты гусениц чешуекрылых.

Примечания 

Бракониды
Подсемейства насекомых